Initialement prévue le samedi , la descente hommes des Jeux olympiques de Vancouver 2010 a été reporté au lundi  en raison de la météo défavorable. L'épreuve a eu lieu au Whistler Creekside.

Médaillés

Résultats

Liens externes 

Résultats

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'hiver de 2010